Malmö FF deltog i Allsvenskan och Svenska cupen under säsongen 2002.

Säsongen
Malmö FF lyckades utmana om SM-guldet på riktigt allvar för första gången på fem år. Efter att länge ha lett serien drabbades laget av en svacka mot slutet av säsongen men lyckades trots detta bärga en andraplats. Efter att precis ha undvikit kvalspel för nedflyttning under nykomlingsåret 2001 vände lagets lycka under nya tränaren Tom Prahl. Han fick maximalt ut ur anfallsspelet, där Peter Ijeh vann skytteligan med 24 gjorda mål, medan radarpartnern Niklas Skoog gjorde nio själv och spelade fram till flera av Ijehs mål.

Spelartrupp

Målvakter
  28. Mattias Asper
  1. Lee Baxter
 16. Driss El Asmar

Backar
  25. Billy Berntsson
  15. Matias Concha
  4. Daniel Majstorović
  14. Gudumundur Mete
  24. Jussi Nourela
  3. Olof Persson
  5. Mikael Roth
  19. Jeppe Vestergaard

Mittfältare
  7. Joseph Elanga
  19. Kenneth Gustafsson
  11. Erik Johansson
 13. Jon Jönsson
  6. Hasse Mattisson
 2. Jörgen Ohlsson
  23. Brian Steen Nielsen
 8. Peter Sørensen
  21. Andreas Yngvesson

Anfallare
  18. Peter Ijeh
  10. Mats Lilienberg
  20. Markus Rosenberg
  9. Niklas Skoog

Källor
 Årets Fotboll 2002

Allsvenskan

Matcher

Resultatsummering

Sluttabell

 – Svenska mästare och kvalificerade till andra kvalomgången till UEFA Champions League 2003/2004.
 – Kvalificerade till kvalet till UEFA-cupen 2003/2004.
 – Kvalificerade för spel i Intertotocupen 2003.
 – Kvalspel för att få spela i Fotbollsallsvenskan 2003.
 – Nerflyttade till Superettan 2003.

IFK Norrköping och Kalmar FF flyttas ner till Superettan. Från Superettan går Östers IF och Enköpings SK direkt upp i allsvenskan.

Bästa målskyttar
  Peter Ijeh  24
  Niklas Skoog  9
  Jörgen Ohlsson  4
  Daniel Majstorović  4

Övriga matcher

Träningsmatcher

2002
Fotbollssäsongen 2002 efter lag
Fotboll i Sverige 2002